Böhmerbach und Böhmer Bach sind Gewässernamen:

 Böhmerbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Schwabsberg, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Böhmer Bach (Ems), linker Zufluss der Ems in Telgte, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Böhner Bach